News of the World Championship — турнир по снукеру, проводившийся в 50-е года XX века. По важности турнир не уступал чемпионату мира и серии соревнований World Matchplay и, более того, привлекал к себе больше внимания, поскольку в нём принимал участие Джо Дэвис. 

Призовые на турнире были примерно 1 500 фунтов стерлингов, что было значительной суммой в те времена. Кроме того, на News of the World делались очень большие серии — в частности, Джо Дэвис в 1955 году сделал брейк в 146 очков, повторив тогдашний мировой рекорд.

Первый розыгрыш турнира, в формате групповой стадии с последующим выходом в финал, состоялся в 1950 году в Leicester Square Hall, Лондон. Чемпионом стал Джо Дэвис.

Победители

Ссылки 

 Chris Turner's Snooker Archive: News Of The World Tournament 

Снукерные турниры в Великобритании